Irene Paleóloga puede hacer referencia a:
Irene de Trebisonda, esposa primero de Basilio de Trebisonda, y después de Alejo III de Trebisonda;
Irene Paleóloga de Trebisonda, esposa de Basilio de Trebisonda;
Irene Paleóloga, emperatriz de Bulgaria tras casarse con Iván Asen III;
María Irene Paleóloga, emperatriz de Bulgaria tras casarse con Miguel Asen IV.